Fiq District (arabiska: منطقة الزوية, منطقة فيق زوية) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen al-Qunaytirah, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Fiq District består till största delen av jordbruksmark. Runt Fiq District är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i al-Qunaytirah (provins)